Анжель:
 Анжель (род. 1995) — бельгийская певица.
 «Анжель» — французский фильм 1934 года.

См. также 
  — название нескольких коммун во Франции.
 Анжела